TGZ est un sigle de trois lettres, qui peut désigner : 
 Georgian Airways, une compagnie aérienne géorgienne, selon l'OACI.

Voir aussi 
 

Code OACI